Scandal Street – film del 1925 diretto da Whitman Bennett
Scandal Street – film del 1938 diretto da James P. Hogan